The Wilde Flowers (band), een Britse R&B-groep
 The Wilde Flowers (album), een in 1998 uitgebracht muziekalbum van deze groep